Federico Centomo – pallavolista italiano
 Katja Centomo – scrittrice, fumettista e imprenditrice italiana
 Stefano Centomo – cantante italiano